Wilhelm von Freytag (1720–1798) Commandant des troupes hanovriennes à la bataille d'Hondschoote en 1793
 François Xavier Jacob Freytag (1749-1817), général français
 Gustav Freytag ( à Kreuzburg - ) était un écrivain allemand.
 Siegfried Freytag (1919-2003) était un pilote allemand, as de la Luftwaffe et légionnaire
  
 Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) , artiste allemande ;
Bernd Freytag von Loringhoven (1914-2007), militaire allemand ;
Wessel Freytag von Loringhoven, (1899-1944), militaire allemand ;
Homonymie
Homonymie de patronyme